Badajoz steht für:

 Badajoz, Hauptstadt der Provinz Badajoz in Extremadura, Spanien
 Provinz Badajoz, Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Extremadura, Spanien

Badajoz ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Garci Sánchez de Badajoz (um 1450–1460–um 1526), spanischer Lieddichter und Musiker